Lerchenfeld este numele următoarelor așezări sau zone geografice:

în Germania:
 Lerchenfeld (Freising), cartier din Freising, districtul  Freising, Bavaria
 Lerchenfeld (Neutraubling), cartier din Neutraubling, districtul Regensburg, Bavaria
 Lerchenfeld (Viechtach), cartier din Viechtach, districtul Regen, Bavaria
 Lerchenfeld (Weiden in der Oberpfalz), cartier din Weiden in der Oberpfalz, Bavaria
 Lerchenfeld (Albstadt), o zonă de conservare a naturii din Albstadt, Zollernalbkreis
 Lerchenfeld (Hamburg), o stradă din Hamburg, cartierul Uhlenhorst

în Austria:
 Lerchenfeld (Krems), cartier din Krems an der Donau, Austria Inferioară
 Lerchenfeld (Furth an der Triesting), cartier din Furth an der Triesting, Austria Inferioară
 Lerchenfeld (Leoben), zonă din Leoben, Stiria
 Lerchenfeld (Viena), fostă zonă de pădure în districtele vieneze Neubau, Josefstadt și Ottakring
 Altlerchenfeld, cartier din Neubau și Josefstadt, Viena
 Neulerchenfeld, cartier din Ottakring, Viena

în Elveția:
 Lerchenfeld (St. Gallen), cartier din St. Gallen
 Lerchenfeld (Thun), cartier din Thun

Clădiri:
 Palais Lerchenfeld, palat din München

Lerchenfeld este numele de familie al următoarelor persoane:
 o familie nobiliară bavareză, vezi Lerchenfeld (familie nobiliară)

 Amand von Schweiger-Lerchenfeld (1846-1910), scriitor austriac
 Ernst von Lerchenfeld (1816-1873), om politic german
 Franz Xaver von Lerchenfeld (1710-1776), om politic german
 Gustav von Lerchenfeld (1806-1866), proprietar și om politic german
 Hubertus von Lerchenfeld (* 1970), actor de voce german

Dezambiguizare